Termin AGAS ima više značenja.

 Aminokiselina N-acetiltransferaza, enzim
 Antiglobalizacione aktivnosti u Siriji